Villarroel ist der Familienname folgender Personen:

 Cristián Contreras Villarroel (* 1959), chilenischer Geistlicher, Bischof von Melipilla
 Emilio Marquez Villarroel (1827–1888), spanischer Maschinenbauingenieur, Mathematiker und Hochschullehrer
 Francisco Villarroel (* 1965), venezolanischer Anwalt, Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent

 Hector Villarroel, bolivianischer Tennisspieler
 Jaime Villarroel Rodríguez (* 1962), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Carúpano
 Jorge Rodrigo Villarroel (* 1980), bolivianischer Tennisspieler
 Manuel Villarroel (* 1944), chilenischer Jazzmusiker
 Mario Villarroel Lander (* 1947), venezolanischer Jurist
 Moisés Villarroel (* 1976), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Patricio Villarroel (* 1947), chilenischer Jazzmusiker

Siehe auch:

 Puerto Villarroel, Landstadt in Bolivien
 Municipio Puerto Villarroel, Landkreis in Bolivien
 Provinz Gualberto Villarroel, Provinz in Bolivien